Se, se eller SE kan avse:

 SE – Landskod i ISO 3166-1 alpha-2 för Sverige
 .se – landsdomänen för Sverige 
 se –  språkkod i ISO 639-1 för nordsamiska
 SE-bolag –  beteckningen för Europabolag
 Se –  kemisk beteckning för grundämnet selen
 Se (tidning) –  en nedlagd tidskrift
 Se (instrument) –   ett antikt inte längre spelat kinesiskt stränginstrument
 Se (rockgrupp) –  en finsk rockgrupp

Geografi
 Se (periodiskt vattendrag i Elfenbenskusten)

Se även
 C – bokstav